El Torneig d'Umag 2015, oficialment conegut com a Konzum Croatia Open Umag 2014, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 26 de juliol de 2015 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015